Векториза́ция:
 Векторизация в компьютерной графике — преобразование растрового изображения в векторное
 Векторизация в информатике — оптимизация программы с использованием векторных расширений системы команд процессора
 Векторизация (в параллельных вычислениях) — вид распараллеливания программы когда нескольких однотипных операций исполняются одновременно
См. также
 Вектор